Гран-прі Монако 2018 (офіційно Formula 1 Grand Prix de Monaco 2018) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 27 травня  на Міській трасі Монте-Карло в Монако, в округах Ла-Кондамін та Монте-Карло. Це шостий етап чемпіонату світу, сімдесят шосте Гран-прі Монако в історії та шістдесят п'яті перегони в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
  – Ромен Грожан отримав штраф в 3 позиції на старті за інцидент під час Гран-прі Іспанії.
  – Макс Ферстаппен не зміг показати час в межах 107% від кращого часу в Q1. Проте стюарди дозволили йому взяти участь у перегонах. Також Макс отримав штраф в 5 позицій на старті за заміну коробки передач і 10 позицій за використання третього блоку MGU-K.

Перегони

Примітки 
  – Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції. Незважаючи на те, що Брендон Хартлі завершив своє 70-те коло попереду Шарля Леклера, він класифікується позаду Леклера через 5-секундний штраф за перевищення швидкості на піт-лейні.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1
 Офіційний вебсайт

Гран-прі Монако
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Травень 2018
2018 в Монако